Anthony Bushell (1904-1997), acteur et réalisateur britannique
 Garry Bushell (1955-), journaliste et animateur de télévision britannique
 Matt Bushell (1974-), acteur américain
 Roger Bushell (1910-1944), aviateur et prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme